Vanhala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1965), joueur finlandais de football
 (1940-2003), pentathlonien finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois